Тряскин — фамилия; имеет женскую форму Тряскина.
 Тряскин, Александр Андреевич (1921—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тряскин, Андрей Александрович (1916—1992) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.